o livro La Planète des singes, que deu origem aos seguintes filmes:
Planet of the Apes (1968), filme de 1968
 Planet of the Apes (2001), filme de 2001
 Planeta dos Macacos: A Origem, filme de 2011
 Dawn of the Planet of the Apes, filme de 2014
Planeta dos Macacos: A Guerra , filme de 2017

 ou as continuações do filme O Planeta dos Macacos, de 1968:
 Beneath the Planet of the Apes, filme de 1970
 Escape from the Planet of the Apes, filme de 1971
 Conquest of the Planet of the Apes, filme de 1972
 Battle for the Planet of the Apes, filme de 1973
 a série de TV de 1974
Planet of the Apes (série de televisão)
 a série de animação, de 1975:
 De volta ao Planeta dos Macacos (série animada)

Desambiguação
!
Séries de filmes